

Фроловська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Фроловська — присілок, Верховазький район, Вологодська область